

Toponymes

Lido Beach (New York)
 en Floride